Боже:

 Боже — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская.
 Боже, Гильом де (ум. 1291) — великий магистр ордена тамплиеров в 1273—1291 годах.
 Боже, Грегори (род. 1985) — французский трековый велогонщик.

См. также